Der Begriff Limitation (aus dem lateinischen limes „Grenze“) bezeichnet:

 allgemein eine Ein- oder Begrenzung
 die Bestimmung der Grenzen einer antiken Siedlung, allgemeiner die antike Feldmesskunst, siehe Limitation (Vermessung)
 die Begrenzung des Austauschs von Faktoren in der Produktion bzw. von Gütern im Konsum auf ein festes Austauschverhältnisse verstanden, siehe Limitation (Wirtschaftswissenschaften)
 einen der in Immanuel Kants „Kategorientafel“ zusammengefassten reinen Verstandesbegriffe, siehe Limitation (Philosophie)

Siehe auch:
 Limitierung